Чемпионат мира по борьбе 2005 года проходил с 26 сентября по 2 октября в городе Будапешт (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

2005
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года